Lysidice kan syfta på:

 Lysidice (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Lysidice (växter) – ett släkte av växter